Виктор Манаков: